ATQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Amritsar (India)
 atq – codice ISO 639-3 della lingua aralle-tabulahan